

Letteratura 
 Bla bla bla – romanzo di Giuseppe Culicchia del 1997
 Bla, bla, bla... – biografia della cantante italiana Patty Pravo, scritta in collaborazione col giornalista Massimo Cotto

Musica 
 Bla bla bla – singolo degli Squallor del 1974
 Bla Bla Bla – singolo di Gigi D'Agostino del 1999
 Blá Blá Blá – singolo di Anitta del 2014
 Blá Blá Blá – album dei Rouge del 2004
 Blá Blá Blá – singolo dei Rouge del 2004

Televisione 
 Bla Bla Bla – programma televisivo di Rai 2, condotto da Lillo & Greg
 Bla, bla, bla – programma televisivo norvegese
 Bla, bla, bla – programma televisivo spagnolo

Pagine correlate 
 Blah Blah Blah